Miejscowości w USA:
 Hersey – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Hersey – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
Gminy w USA:
 Hersey (ang. Hersey Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Hersey (ang. Hersey Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Hersey (ang. Hersey Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles